

Вселенная Стивена Кинга 
 Тёмная Башня — цикл книг Стивена Кинга о стрелке Роланде.
 Тёмная Башня — седьмая книга цикла «Темная Башня» Стивена Кинга.
 Тёмная башня — фильм по одноимённому циклу романов Стивена Кинга.
 Тёмная Башня — ключевое понятие вымышленной вселенной «Темная Башня», ось миров.

Другие значения 
 Тёмная башня — неоконченный роман английского писателя К. С. Льюиса
 Тёмная Башня — пьеса английского поэта, прозаика и драматурга Луиса Макниса.
 Тёмная башня — песня группы Кипелов, посвящанная вселенной Стивена Кинга.

См. также 
 Башня (значения)